— японский  и музыкант, прежде всего известный, как вокалист j-rock-группы BUCK-TICK, бывший ударником с 1983 по 1985 год до появления в составе Толла Ягами. Наравне с другим исполнителем Ёсики Хаяси и его X JAPAN считается основателем стиля visual kei. На своём разнообразном творческом пути Сакурай участвовал в самых разных проектах — таких, как Schwein, активно сотрудничая с представителями западной сцены: участником немецкой группы KMFDM Сашей Конецко, выпустивши альбом Schweinstein, а также индастриал-музыкантом Рэймондом Уоттсом из Англии. Не обошёл стороной Сакурай и сольную карьеру, в 2015 основав the MORTAL.

Биография

BUCK-TICK 
Сначала Ацуси был барабанщиком в «BUCK-TICK». Когда члены группы окончили среднюю школу и переехали в Токио, Ацуси был единственным, кто остался в Гумме. Затем он сделал предложение Toлл Ягами быть вокалистом в его группе «SP», но оно было отклонено. По иронии судьбы, он стал вокалистом «BUCK-TICK», после того как из группы ушёл Араки, а Толл стал их барабанщиком.

Его фамилия была написана с первых кандзи как «» (Сакура), но когда его мать умерла в 1990 году он сменил её на старую версию «». Он также написал песню «Long Distance Call» о смерти его матери. В 1991 году он женился на стилистке «BUCK-TICK», но через год развёлся. У них есть один ребёнок. Снова женился в 2004 году.

На протяжении долгой карьеры в «BUCK-TICK», он написал большинство текстов к их песням. Он также выступает с Der Zibet, Shishunki II и Kaikoteki Mirai — Nostalgic Future, Issay’s Flowers, PIG’s Wrecked, Масами Цутия Mori no Hito ~Forest People~ и Тиаки Курияма Circus.

Соло 
В 2004 году Ацуси выпустил свой первый сольный альбом , в котором были представлены композиции, написанные такими музыкантами, как Уэйн Хасси («The Sisters of Mercy»), Джим Тёрлуэлл (Fetus), Cube Juice, My Way My Love, Raymond Watts, Cloudchair (Jake of Guniw Tools), Масами Цутия, и ремейк песни 1992 года, где он сотрудничал с Clan of Xymox.

В 2004 году дебютировал в короткометражном фильме Рюхэя Китамура Лонгин. В 2004 году он выпустил книгу своей поэзии и лирики под названием .

В 2015 году он объявил о создании своего второго сольного проекта, группы The Mortal. В состав группы входят гитарист Jake Cloudchair, гитарист Юкио Мурата (My Way My Love), басист Кэн Миё (M-Age) и барабанщик Такахито Акияма (Downy). 14 октября был выпущен мини-альбом «Spirit», в ноябре у них состоялся трехдневный тур. 11 ноября 2015 года был выпущен полноформатный альбом «I’m Mortal».

Дискография 
Синглы
 «Sacrifice» (May 26, 2004), Oricon Singles Chart Peak Position: #25
  #22
  #62

Альбомы
 , Oricon Albums Chart Peak Position: #15

DVD
 Лонгин (25 августа 2004 года, короткометражный фильм), Oricon DVDs Chart Peak Position: #16
  #47

С The Mortal
 Spirit (October 14, 2015) #11
 I am Mortal (November 11, 2015) #12

С Buck-Tick

Книги 
 
 Sacrifice (20 июля 2004)

Примечания

Ссылки 
 Ацуси Сакурай на Victor Entertainment
 Официальный сайт группы The Mortal

Музыканты visual kei
Родившиеся в префектуре Гумма